Het Europese kampioenschap allround in 1908 werd van 1 tot 2 januari 1908 verreden op de Wörthersee in Klagenfurt.

De titelverdediger was de Zweed	Moje Öholm, de Europees kampioen van 1907 gewonnen in het Eisstadion in Davos. De Zweed Moje Öholm prolongeerde zijn titel door drie de afstanden te winnen.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1908
Langebaanschaatsen in 1908
Schaatsen in Oostenrijk
Schaatsen
Sport in Klagenfurt